Los afropitecinos o subfamilia Afropithecinae son un clado de primates extintos. Se han encontrado sólo cuatro géneros a partir de restos fósiles: Heliopithecus, Nacholapithecus, Equatorius y Afropithecus.

Referencias

Enlaces externos 
 Mikko's Phylogeny Archive

Hominoidea
Primates extintos
Mamíferos del Mioceno